A Federação de Xadrez do Paraná (FEXPAR) é a entidade que administra o xadrez no Estado do Paraná, Brasil. Foi fundada em 1997 pelas seguintes sociedades esportivas: Clube de Xadrez Erbo Stenzel, Clube de Xadrez de Campo Mourão e Clube de Xadrez Escolar Bagozzi. Ela organiza competições oficiais, exibições, jogos e outras atividades ligadas ao xadrez. A federação é filiada à Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) e indiretamente à Federação Internacional de Xadrez (FIDE). Seu atual presidente é Paulo Virgilio Rios Rodriguez.

Diretoria 
 Presidente – Paulo Virgilio Rios Rodriguez
 Vice Presidente Administrativo – Pedro de Mendonça Caetano
 Vice Presidente Financeiro – Ciro José Cardoso Pimenta
 Vice Presidente do Interior – Jerry Adriani Pilati
 Vice Presidente Técnico – Maurides Ferreira da Silva Junior
 Diretor de Comunicação e Marketing - Leandro Luiz Krause de Salles
 Diretor Técnico - Rogério de Souza Santos
 Diretor Técnico - Geovano Oliveira

Clubes filiados 
 Beltrão Clube de Xadrez
 Associação de Xadrez de Umuarama
 Clube de Xadrez Alekhine
 Clube de Xadrez Colégio São José
 Clube de Xadrez de Araucária
 Clube de Xadrez de Campo Largo
 Clube de Xadrez de Campo Mourão
 Clube de Xadrez de Curitiba
 Clube de Xadrez de Ibiporã
 Clube de Xadrez de Manoel Ribas
 Clube de Xadrez de Maringá
 Clube de Xadrez de Paranavaí
 Clube de Xadrez de São José dos Pinhais
 Clube de Xadrez de União da Vitória
 Clube de Xadrez Erbo Stenzel
 Clube de Xadrez Erich Quast
 Clube Escolar SEPAM
 Clube Londrinense de Xadrez
 Clube Ponta-Lagoa
 Grêmio Recreativo, Esportivo e Social de Foz do Iguaçu (GRESFI)
 Instituto de Engenharia do Paraná (IEP)
 Liga Medianeirense de Esportes
 Serviço Social do Comércio - SESC
 União Esportiva Xadrez Piraí (UNESXPI)

Campeões Paranaenses de Xadrez (Absoluto)  
 1937 – Henrique Grigoroski
 1938 – Henrique Grigoroski
 1939 – Henrique Grigoroski
 1940 – (Não houve Campeonato)
 1941 – Ayrton Pereira Tourinho
 1942 – Ayrton Pereira Tourinho
 1943 – José Hollmann
 1944 – Luiz Vianna
 1945 – Ernani Santiago de Oliveira
 1946 – Ernani Santiago de Oliveira
 1947 – Ernani Santiago de Oliveira
 1948 – Ernani Santiago de Oliveira
 1949 – Riad Salamuni
 1950 – Riad Salamuni
 1951 – Riad Salamuni
 1952 – Vicente Betave
 1953 – Ayrton Pereira Tourinho
 1954 – Mauro de Athayde
 1955 – Mauro de Athayde
 1956 – Mauro de Athayde
 1957 – Maurício Berenzon
 1958 – Ayrton Pereira Tourinho
 1959 – Erbo Stenzel
 1960 – Mauro de Athayde
 1961 – Mauro de Athayde
 1962 – Licurgo Holzmann
 1963 – Licurgo Holzmann
 1964 – Licurgo Holzmann
 1965 – Renê de Vita
 1966 – Otto Mak
 1967 – Herman Claudius van Riemsdijk
 1968 – Carlos de Oliveira Guzman
 1969 – Mauro de Athayde
 1970 – Justo Reinaldo Chemin 
 1971 – Vitório Chemin
 1972 – Vitório Chemin
 1973 – João Eduardo Kossatz Corrêa
 1974 – Vitório Chemin
 1975 – Jaime Sunye Neto
 1976 – Justo Reinaldo Chemin
 1977 – Ernesto Luiz de Assis Pereira
 1978 – Jaime Sunye Neto
 1979 – Luiz Rüppel Bittencourt Filho
 1980 – Justo Reinaldo Chemin
 1981 – Justo Reinaldo Chemin
 1982 – Luiz Rüppel Bittencourt Filho
 1983 – Horácio Matsuura 
 1984 – Horácio Matsuura
 1985 – Rubens Alberto Filguth
 1986 – Jomar Egoroff 
 1987 – Lídio Dias Delgado
 1988 – Licurgo Holzmann
 1989 – Frederico Matsuura
 1990 – Jomar Egoroff 
 1991 – Acyr Rogério Calçado
 1992 – Jomar Egoroff 
 1993 – Jomar Egoroff 
 1994 – Adalberto Marcos de Araújo
 1995 – Lídio Dias Delgado
 1996 – Adwilhans Luciano de Souza
 1997 – Jomar Egoroff (FEXPAR), Adalberto Araújo (FPX)
 1998 – Eros Antônio Ferreira Lang
 1999 – Adalberto Marcos de Araújo
 2000 - Bolívar Ribeiro Gonzalez
 2001 - Jomar Egoroff 
 2002 - Everaldo Matsuura
 2003 - Ernani Francisco Choma
 2004 - Ernani Francisco Choma
 2005 - Ernani Francisco Choma
 2006 - Jomar Egoroff
 2007 - Ademar Vieira Neto 
 2008 - Jair Osipi
 2009 - Ernani Francisco Choma
 2010 - Ernani Francisco Choma
2011 - Bolívar Ribeiro Gonzalez
2012 - Paulo Ricardo Palozi
2013 - William Ferreira da Cruz
2014 - Carlos Martins
2015 - Ernani Francisco Choma
2016 - Alexandr Hilário Takeda Sakai dos Santos Fier 
2017 - Alexandr Hilário Takeda Sakai dos Santos Fier 
2018 - Vitório Chemin
2019 - Carlos Martins

Ligações externas 
 Federação de Xadrez do Paraná

Federações esportivas do Paraná
Federações estaduais de xadrez do Brasil
Organizações esportivas fundadas em 1997
Fundações no Paraná em 1997